Backmeister ist der Familienname von:

 Johann von Backmeister (Johannes von Bacmeister; 1657–1711), deutscher Rechtswissenschaftler und Reichshofrat, siehe Johann von Bacmeister
 Klaus Backmeister (vor 1479–nach 1523), deutscher Glockengießer

Siehe auch:
 Bacmeister